Miejscowości w USA:
 Ashton – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Fremont
 Ashton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Ashton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Ashton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Sherman
 Ashton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Gminy w USA:
 Ashton (ang. Ashton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Ashton (ang. Ashton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
W Wielkiej Brytanii:
 Ashton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Ashton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Ashton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Ashton (East Northamptonshire) – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Ashton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Ashton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Ashton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Ashton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Ashton (South Northamptonshire) – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Ashton Common – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia) 
 Ashton Gate – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia) 
 Ashton Green – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia) 
 Ashton Heath – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia) 
 Ashton Keynes – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia) 
 Ashton under Hill – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia) 
 Ashton upon Mersey – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia) 
 Ashton Vale – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
 Ashton-in-Makerfield – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Ashton-Under-Lyne – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
Ludzie
 Catherine Ashton, brytyjska polityk, Wysoki Przedstawiciel Rady Unii Europejskiej Do Spraw Polityki Zewnętrznej i Bezpieczeństwa